Anique Poitras (1961-2016), écrivaine québécoise ;
Henri Poitras (1896-1971), acteur canadien ;
Jean-Claude Poitras (1949-), couturier canadien ;
Jean-Guy Poitras, arbitre canadien de badminton ;
Jean-Marie Poitras, O.C., D.Adm.(Hon.) (1918-), ancien sénateur canadien ;
Julien Poitras, scénariste et dessinateur de bande dessinée, illustrateur, et médecin d'urgence canadien ;
Laura Poitras (1962-), réalisatrice, productrice de cinéma documentaire et photographe américaine ;
Mandy Poitras (1971-), coureuse cycliste canadienne ;
Marie Hélène Poitras (1975-), écrivaine canadienne ;
Yvon Poitras (1948-), homme d'affaires et homme politique canadien.
Patronyme québécois
Patronyme canadien